Occupy («ocupa» en inglés) puede referirse a numerosos movimientos de protesta, descritos a continuación en orden cronológico:
 Occupy Wall Street, movimiento surgido en 2011 en Estados Unidos;
 Movimiento Occupy, la vertiente internacional de Occupy Wall Street;
 Occupy Bahrain, movimiento surgido en 2012 en Baréin durante las acciones de la Primavera Árabe en dicho país;
 Occupy Central with Love and Peace, movimiento por el sufragio universal surgido en 2013 en Hong Kong;
 Occupy Gezi, acampada en el Parque Gezi durante las protestas antiautoritarias de Turquía en 2013.

También puede referirse a:
 Occupy Pedophilia, un movimiento homófobo ruso surgido en 2013;